Ай Суґіяма і Наталі Тозья були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Суґіяма - з Даніелою Гантуховою, а Тозья - з Кімберлі По-Мессерлі.

По-Мессерлі та Тозья програли в першому колі парі Дая Беданова і Кончіта Мартінес.

Гантухова і Суґіяма програли в півфіналі парі Кара Блек і Олена Лиховцева.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Блек і Лиховцева з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Кара Блек /  Олена Лиховцева (фінал)
 Кімберлі По-Messerli /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Ніколь Арендт /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Britannic Asset Management International Championships 2001 Doubles Draw 

Britannic Asset Management International Championships
Парний розряд